Perfekter Mord bezeichnet:
 Lupara Bianca, Form des Verbrechens
 Der perfekte Mord (Dead in the Water), ein US-Thriller
 Ein perfekter Mord (A Perfect Murder), ein US-Thriller